Das Abierto Mexicano Telcel 2018 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2018. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 26. Februar bis 3. März 2018 in Acapulco statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto Mexicano Telcel 2018 fand vom 24. bis 25. Februar 2018 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze für das Hauptfeld im Einzel.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Acapulco